

Personaggi immaginari 
Aoki – personaggio dei gormiti
Aoki – personaggio minore dell'anime Hikaru no Go
Aoki – personaggio di Yoko Tsuno
Daisuke Aoki – personaggio di Kodomo no Jikan
Hisae Aoki – personaggio di Vampire Princess Miyu
Junko Aoki – personaggio di Crossfire
Junya Aoki – personaggio di Mysterious Thief Apricot
Masaru Aoki – personaggio di Hajime no Ippo
Seeichiro Aoki – personaggio di X/1999

Persone 
Devon Aoki – modella e attrice statunitense
Haruchika Aoki – motociclista giapponese
Kōta Aoki – ex calciatore giapponese
Kotomi Aoki – fumettista giapponese
Masakatsu Aoki – astronomo amatoriale giapponese
Mayuko Aoki – doppiatrice giapponese
Mayumi Aoki – ex nuotatrice giapponese
Nobuatsu Aoki – motociclista giapponese
Nozomi Aoki – compositore e arrangiatore giapponese
Rika Aoki – attrice giapponese
Ryōta Aoki – calciatore giapponese
Shinya Aoki – lottatore di arti marziali miste giapponese
Aoki Shuzo – politico e diplomatico giapponese
Steve Aoki – produttore e disc jockey statunitense, fratellastro di Devon
Takeshi Aoki – calciatore giapponese
Takuma Aoki – ex motociclista giapponese
Takuya Aoki – calciatore giapponese
Tsuru Aoki – attrice giapponese
Ume Aoki – fumettista e illustratrice giapponese
Yōzō Aoki – calciatore giapponese
Yūko Aoki – cantante e modella giapponese
Yūya Aoki, nome d'arte di Shin Kibayashi  – mangaka giapponese

Altro 
5337 Aoki – asteroide
Aoki – villaggio giapponese nella prefettura di Nagano
Aoki Densetsu Shoot! – serie anime e manga

Pagine correlate 
 Sayaka Aoki